Der Helsinki-Marathon (offizieller Name Gatorade Helsinki City Marathon) ist ein Marathon in Helsinki, der seit 1981 jährlich in der Regel im August stattfindet. Er ist neben dem Stockholm-Marathon und dem Kopenhagen-Marathon einer der größten Marathonläufe Nordeuropas.

Strecke 
Der Start des Helsinki-Marathons befindet sich vor dem Olympiastadion. Die Strecke selbst ist ein Rundkurs, der durch die Innenstadt und über einige der vorgelagerten Inseln Helsinkis über weite Teile entlang der Ostseeküste zum Ziel im Olympiastadion verläuft. Auf dem Kurs werden zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Stadt passiert, wie beispielsweise das Parlamentsgebäude, die Finlandia-Halle und der Kaivopuisto Park.

Siegerliste 
Hervorhebungen: Streckenrekorde
Quellen: Website des Veranstalters und arrs.run

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website  (finn. und engl.)

Einzelnachweise 

Marathon
Marathon